Devil May Cry 2 — видеоигра в жанре слэшер, разработанная и изданная Capcom в 2003 году для PlayStation 2. Непрямое продолжение игры Devil May Cry. В 2012 году вышел сборник-трилогия Devil May Cry: HD Collection, содержащий первые три игры, для платформ PlayStation 3, PlayStation 4, Windows, Xbox 360 и Xbox One.

Игровой процесс 
По сравнению с предыдущим проектом, в данной игре появились некоторые нововведения. Как и ранее, игроку предстоит перемещение по различным локациям, уничтожая на них противников и решая поставленные задачи и головоломки. Однако теперь игра стала более линейной.

Сам игровой процесс также изменился. Теперь игра стала куда требовательнее к игроку: к итоговому счетчику рейтинга прибавился показатель урона, использованных предметов и стиля боя. Также изменился и сам процесс боя. К уже имеющимся у персонажа способностям прибавились новые. Появилась специальная кнопка, позволяющая игроку выполнять всевозможные акробатические элементы во время боя (для уклонения). Также появилась возможность переключения огнестрельного оружия, не выходя в инвентарь.

Способности Данте также претерпели некоторые изменения. Режим «Devil Trigger» теперь используется с помощью некого амулета, который влияет на него. Игрок волен сам выбирать один из трех типов камней, которые дают персонажу разные способности. Также появилась новая «Majini Form», которая усиливает имеющийся DT, когда у игрока мало здоровья.

Также в игре появился второй персонаж — Люсия. У неё есть своё оружие и набор приемов и способностей.

Сюжет 
Действие игры происходит в наше время на вымышленном острове Думари, населённом кланом Ви-де-Марли (). История рассказывает об охотнике на демонов Данте и дочери хранительницы острова Матье — Люсии, сражающихся против бизнесмена по имени Ариус, желающего пробудить могущественного демона Аргосакса и получить от него огромную силу.

Критика 

В отличие от предыдущей части, Devil May Cry 2 получил сдержанные отзывы и был подвергнут критике за сильные изменения персонажей и геймплея, в особенности, за снижение уровня сложности. Тем не менее, игра добилась коммерческого успеха.

Примечания

Ссылки 
 Devil May Cry 2 — официальный сайт

Компьютерные игры 2003 года
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Слэшеры
Компьютерные игры жанра Action
Devil May Cry
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom